

Geografia

Austria 
 Frojach-Katsch – ex comune ora aggregato a Teufenbach-Katsch, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Katsch an der Mur – ex comune ora frazione di Teufenbach-Katsch, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Katschbergpaß –  valico alpino che collega la Carinzia con il Salisburghese
 Teufenbach-Katsch – comune nel distretto di Murau (Stiria)